

Localidades

Surf City (Carolina do Norte)
Surf City (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos